Long John Silver est un personnage du roman L'Île au trésor.
 Long John Silver est une série de bandes dessinées.
 Long John Silver est une très courte revue de Charlton Comics parue entre 1956 et 1957.
 Long John Silver est un album de Jefferson Airplane.
 Long John Silver's est une chaîne de restauration rapide américaine.
Long John Silver est un groupe de musique de marins.
Long John Silver : la relation véridique et mouvementée de ma vie et de mes aventures d'homme libre, de gentilhomme de fortune et d'ennemi de l'humanité est un roman de Björn Larsson.

Voir aussi 
Long Dong Silver